Fsn puede referirse a:

 F.S.N., siglas del área académica Formación para la Soberanía Nacional, dictada en Venezuela.
 fsn (File System Navigator o Navegador de Sistemas de Ficheros), aplicación para la visualización de sistemas de archivos 3D, desarrollado por SGI para sistemas IRIX.